Le Grand Prix Kranj est une course cycliste slovène disputée autour de la ville de Kranj. Créé en 1967, ce n'est une épreuve professionnelle que depuis son intégration à l'UCI Europe Tour en 2005, en catégorie 1.2, puis 1.1 de 2007 à 2011. Non disputé en 2012, l'édition 2013 repasse en catégorie 1.2.

De 1998 à 2002, il a été couru sous forme de course par étapes.

Palmarès

Liens externes 
  Site officiel
 Palmarès du Grand Prix Kranj sur memoire-du-cyclisme.eu
 Palmarès du Grand Prix Kranj sur siteducyclisme.net

Compétition cycliste en Slovénie
UCI Europe Tour